Орден Святого Георгия:

 Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшая военная награда Российской империи.
 Орден Святого Георгия — высшая военная награда Российской Федерации.
 Орден Святого Георгия — государственная награда Ганноверского королевства, учрежденная в 1839.
 Орден Победы имени Святого Георгия — государственная награда Грузии.
 Орден Святого Георгия (Венгрия) — рыцарский орден Венгерского Королевства, основан в 1326 году, первый в мире светский орден.
 Орден Святого Георгия — рыцарский орден, основанный в 1435 для знати Франш-Конте.
 Орден Святого Георгия — рыцарский орден, основанный в 1469 императором Фридрихом III.
 Орден Святого Георгия и военных заслуг — государственная награда герцогства Лукка.
 Военный орден Святого Георгия — государственная награда Генуэзской республики.
 Священный военный константиновский орден Святого Георгия — государственная награда Неаполитанского королевства.
 Королевский и военный орден Святого Георгия и Воссоединения — государственная награда королевства Обеих Сицилий.
 Королевский орден Святого Георгия для защиты Непорочного Зачатия — государственная награда Баварии, учрежденная в 1726.
 Королевский военный орден Святого Георгия — государственная награда королевства Тонга, учрежденная в 2009.
 Орден Святого Михаила и Святого Георгия — государственная награда Великобритании.
 Королевский династический орден Святых Георгия и Константина — государственная награда королевства Греции.
 Орден Святого Георгия (яйцо Фаберже)

См. также